Бестек () — один из 11 шахрестанов (областей) иранской провинции Хормозган. Административный центр — город Бестек.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Джоках (بخش جناح)
 Кухерд (بخش کوخرد)
Население области на 2006 год оставляло 65 716 человек.

Населённые пункты 
Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хормозгана